Boyne-Klasse steht für:

 Boyne-Klasse (1790), Klasse von zwei 98-Kanonen-Linienschiffen 2. Ranges der britischen Marine
 Boyne-Klasse (1810), Klasse von zwei 98-Kanonen-Linienschiffen 2. Ranges der britischen Marine